Nagy Réka (1941) színésznő
 Nagy Réka (1985) informatikus, egyetemi oktató
 Nagy Réka (1986) úszó, olimpikon
 Nagy Réka (2003) úszó
 Nagy Réka (?) műsorvezető